Hestfjall ist der Name folgender Berge:
Hestfjall (Grímsnes og Grafningur), ein vulkanischer Berg in der Gemeinde Grímsnes og Grafningur im Südwesten Islands
Hestfjall (Borgarfjörður), ein vulkanischer Berg in der Gemeinde Borgarfjörður im Westen Islands